Igor Aleksandrovich Smolnikov - em russo, Игорь Александрович Смольников (Kamensk-Uralsky, 8 de agosto de 1988) - é um futebolista profissional russo que atua como defensor, atualmente defende o .

Carreira 
Igor Smolnikov fez parte do elenco da Seleção Russa de Futebol da Eurocopa de 2016.

Naturais de Reykjavík
Futebolistas da Rússia
Futebolistas do FC Torpedo Moscou
Futebolistas do Lokomotiv Moscou
Futebolistas do FC Rostov
Futebolistas do Futbolniy Klub Krasnodar
Futebolistas do Zenit São Petersburgo
Jogadores da Seleção Russa de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 2016
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 2017
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2018